Мото Гран-при Германии было 10-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2008 года. Эта гонка прошла с 11 по 13 июля 2008 года на автодроме Заксенринг.

MotoGP

250cc

125cc

Ссылки 

Германия